est un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1981.

Description 
 a été découvert le  à l'observatoire de Siding Spring, situé près de Coonabarabran, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, par Schelte J. Bus.

Caractéristiques orbitales 
L'orbite de cet astéroïde est caractérisée par un demi-grand axe de , un périhélie de , une excentricité de 0,03 et une inclinaison de 2,22° par rapport à l'écliptique. Du fait de ces caractéristiques, à savoir un demi-grand axe compris entre 2 et  et un périhélie supérieur à , il est classé, selon la , comme objet de la ceinture principale.

Caractéristiques physiques 
 a une magnitude absolue (H) de 14,5 et un albédo estimé à 0,129.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (12001-13000)
 Ceinture d'astéroïdes

Références 

Planète mineure découverte en 1981
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Astéroïde de la ceinture principale
Objet céleste découvert par Schelte J. Bus
Objet céleste découvert à l'observatoire de Siding Spring